Viella (en aranès Vielha), la capital de la Vall d'Aran i cap del municipi de Vielha e Mijaran.
 Viella (Alts Pirineus) (en occità Vielar), municipi de la regió de Migdia-Pirineus.
 Viella (Gers) (en occità Vièla), municipi de la regió de Migdia-Pirineus.
 Viella (Siero), parròquia del municipi asturià de Siero.